Battaglia del mar Mediterraneo durante la prima guerra mondiale
 Battaglia del Mediterraneo durante la seconda guerra mondiale